Główny Urząd Likwidacyjny (II RP)
 Główny Urząd Likwidacyjny (PRL)

Zobacz też
 Komisja likwidacyjna